Mléko je obecně kapalina mléčného zabarvení, jakou má mléko, které je výživovým produktem pro mláďata savců.

 sekret mléčných žláz savců
 kobylí mléko
 kozí mléko
 kravské mléko
 mateřské mléko
 ovčí mléko
 výživový výměšek ptáků
 holubí mléko – výměšek volete měkkozobých, kterým krmí mláďata
 potravinářský produkt 
 sojové mléko
 rýžové mléko
 mandlové mléko
 kokosové mléko
 makové mléko
 konopné mléko
 sušené mléko
 kondenzované mléko
 další významy odvozené od podobné konzistence
 houbové mléko – šťáva prýštící z mléčnic některých vyšších hub při jejich poranění
 latexové mléko – mléčná šťáva prýštící z poraněných částí rostlin obsahujících latex
 magnesiové mléko – vodný roztok hydroxidu hořečnatého
 vápenné mléko – vodný roztok hydroxidu vápenatého neboli hašeného vápna
 v kosmetice tělové mléko a pleťové mléko
 mléko Panny Marie – krasový jeskynní produkt známý též jako nickamínek